Карасёвка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Карасёвка — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Карасёвка — деревня в Ишимбайском районе Башкортостана.
 Карасёвка — село в Белогорском районе Крыма.
 Карасёвка — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.
 Карасевка — деревня в Курском районе Курской области.
 Карасевка — деревня в Льговском районе Курской области.
 Карасевка — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Карасевка — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Карасевка — посёлок в Ельниковском районе Мордовии.
 Карасёвка — деревня в Краснозоренском районе Орловской области.
 Карасевка — деревня в Милославском районе Рязанской области.
 Карасевка — деревня в Староюрьевском районе Тамбовской области, в 1998 г. включена в состав деревни Редькино.

Украина 
 Карасёвка — село в Золочевском районе Харьковской области.